Назву Киргизька АРСР носили дві Автономні Соціалістичні Радянські Республіки у складі РРФСР (СРСР):

 Киргизька АРСР (1920-1925) — республіка у складі РРФСР в 1920–1925, потім Казакська АСРР, а з 1936 року — Казахська РСР ;
 Киргизька АРСР (1926-1936) — республіка у складі РРФСР в 1926–1936, потім Киргизька РСР.

Див. також 
 Кара-Киргизька АО — автономна область у складі РРФСР в 1924–1925, потім Киргизька АО;
 Киргизька АО — автономна область у складі РРФСР у 1925–1926, потім Киргизька АРСР.